Akira puede referirse a:

Empresas 

 Akira (empresa), una empresa japonesa, con sede en Tokio, desarrolladora de videojuegos.

Entretenimiento 

 Akira (manga)

 Akira (película de 1988), una película de anime de 1988, adaptación del manga.
 Akira (videojuego), un videojuego de 1988 basado en la película de anime.
 Akira Psycho Ball (videojuego), un simulador de pinball de 2002 para PlayStation 2 basado en la película de anime.
 Akira (película india de 2016), una película de Bollywood protagonizada por Sonakshi Sinha y Anurag Kashyap.
 Akira (película canaresa de 2016), una película romántica canaresa protagonizada por Anish Tejeshwar.
 «Akira», una canción de Kaddisfly incluida en el álbum Buy Our Intention; We'll Buy You a Unicorn.
 Akira (álbum), un álbum de 2017 de Black Cab.

Personajes 

 Akira (Los Simpsons), un chef japonés en Los Simpsons
 Akira (personaje), un personaje del anime y manga Akira de 1980
 Akira Kurusu, el nombre del protagonista principal del manga Persona 5
 Akira Nijino, un personaje de Ressha Sentai ToQger

Objetos ficticios 

 Akira (Star Trek) clase naval en el universo de Star Trek.

Gente 

 Akira (nombre), como nombre propio.
 Akira Kurosawa (1910–1998), director japonés de cine.
 Akira Takarada (nacido en 1934), actor japonés de cine.
 Akira Toriyama (nacido en 1955), es un dibujante de manga y diseñador artístico.
 Asa Akira (nacida en 1986), nombre artístico de una actriz, modelo y directora pornográfica estadounidense.
 Akira Hamashita (nacido en 1995), fubtolista japonés
 Akira Ishigame (nacido en 1985), futbolista japonés
 Akira Isogawa (nacido en 1964), diseñador de moda japonés
 Akira Kawaguchi (nacido en 1967), futbolista japonés
 Akira Kubota (nacido en 1973), futbolista japonés
 Akira Oba (nacido en 1976), futbolista japonés
 Akira Takabe (nacido en 1988), futbolista japonés
 Akira Takase (nacido en 1988), futbolista japonés